Aurangabad (Bangladesh), mauza mogol al districte de Sunamganj, Bangladesh
 Aurangabad (Bengala Occidental), ciutat de Bengala Occidental, districte de Murshidabad, Índia
 Aurangabad (Bihar), ciutat de Bihar, Índia
 Aurangabad (Kheri), vila del districte de Kheri a Uttar Pradesh
 Aurangabad (Maharashtra), ciutat de Maharashtra (abans a Hyderabad, Índia)
 Aurangabad (Sitapur), vila del districte de Sitapur a Uttar Pradesh
 Aurangabad Bangar, ciutat d'Uttar Pradesh (abans a Oudh), Índia Britànica
 Aurangabad Sayyid, ciutat d'Uttar Pradesh, districte de Bulandshahr, Índia
 Districte d'Aurangabad (Bihar), districte de Bihar, Índia
 Districte d'Aurangabad (Maharashtra), districte de Maharashtra (abans a Hyderabad, Índia)
 Divisió d'Aurangabad, antiga divisió d'Hyderabad i moderna de Maharashtra
 Pargana d'Aurangabad (Kheri), antiga pargana d'Oudh, districte de Kheri
 Pargana d'Aurangabad (Sitapur), antiga pargana d'Oudh, districte de Sitapur
 Subdivisió d'Aurangabad, antiga subdivisió de la presidència de Bengala, Índia Britànica